El nombre de Juan de Valencia puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Juan de Valencia (m. después de 1427). Mariscal de Castilla, regidor de Zamora por los Hijosdalgo en 1412, y alcaide de los Reales Alcázares de dicha ciudad.
 Juan de Valencia. Alarife español del siglo XVI que llegó a ser uno de los maestros mayores de Felipe II.